Temple de Júpiter (Damasc), edificació construïda entre els governs d'August i Constanci II a la ciutat de Damasc (Síria)
 Temple de Júpiter Capitolí o de Júpiter Optimus Maximus, temple dedicat a la tríada capitolina: Júpiter, Juno i Minerva
 Temple de Júpiter Stator (s. VIII aC), temple de l'antiga Roma, situat a l'àrea del Fòrum Romà
 Temple de Júpiter (Baalbek), temple de l'antiga Heliòpolis de Síria